

Aujourd'hui 

 Les multiples sujets de la fédération de Russie ayant le statut de république.
 La république autonome du Nakhitchevan fait partie de l'Azerbaïdjan.
 La république autonome d'Abkhazie fait partie de jure de la Géorgie mais de facto n'existe plus depuis son indépendance.
 La république autonome d'Adjarie fait partie de la Géorgie.
 La république autonome de Crimée fait partie de jure de l'Ukraine, mais de facto n'existe plus depuis son rattachement à la Russie en tant que république de Crimée.
 La république du Karakalpakstan fait partie de l'Ouzbékistan.

Histoire 
Il existait des républiques autonomes, appelées républiques socialistes soviétiques autonomes, au sein de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

Entre 1958 et 1960, certaines colonies françaises acquirent le statut de république autonome, avant d'accéder à l'indépendance complète : 
 la République centrafricaine () ;
 la république du Tchad () ;
 la république du Dahomey () ;
 la République gabonaise () ;
 la république de Côte d'Ivoire () ;
 la République malgache () ;
 la république islamique de Mauritanie () ;
 la république autonome du Congo () ;
 la république du Niger () ;
 la république du Sénégal () ;
 la République soudanaise (Soudan français ; actuel Mali) () ;
 la république du Togo () ;
 la république de Haute-Volta (actuel Burkina Faso) ().
Dans un contexte différent, mais toujours dans le cadre de la décolonisation, on peut mentionner le cas de la république autonome de Cochinchine proclamée en 1946.
La république autonome d'Épire du Nord est un État autoproclamé éphémère (1914).